Australian Open 2014 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 13–26 stycznia 2014 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 102. edycja rozgrywek oraz 27. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wynosiła 33 miliony dolarów australijskich.

W grze pojedynczej mężczyzn Stanislas Wawrinka pokonał 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 Rafaela Nadala. W grze pojedynczej kobiet Li Na triumfowała nad Dominiką Cibulkovą wynikiem 7:6(3), 6:0. W deblu mężczyzn Łukasz Kubot i Robert Lindstedt pokonali Erica Butoraca Ravena Klaasena 6:3, 6:3. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Sara Errani i Roberta Vinci, które w finale pokonały Jekatierinę Makarową i Jelenę Wiesninę 6:4, 3:6, 7:5. W grze mieszanej Kristina Mladenovic wraz z Danielem Nestorem pokonali w meczu o mistrzostwo Sanię Mirzę i Horię Tecău wynikiem 6:3, 6:2.

Alexander Zverev zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców ze Stefanem Kozlovem 6:3, 6:0. W rozrywkach dziewcząt Jelizawieta Kuliczkowa pokonała Janę Fett wynikiem 6:2, 6:1. Lucas Miedler i Bradley Mousley wygrali 6:4, 6:3 z Quentinem Halysem i Johanem-Sébastienem Tatlotem w grze podwójnej chłopców. Anhelina Kalinina wraz z Jelizawietą Kuliczkową zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:4, 6:2 z Katie Boulter i Ivaną Jorović.

Shingo Kunieda poprzez pokonanie Gustavo Fernándeza 6:0, 6:1 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Sabine Ellerbrock zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Yui Kamiji 3:6, 7:5, 6:3. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został David Wagner, który pokonał Lucasa Sithole wynikiem 3:6, 7:5, 6:3. W deblu na wózkach mistrzami zostali Stéphane Houdet oraz Shingo Kunieda, którzy w ostatnim meczu pokonali Gordona Reida i Maikela Scheffersa 6:3, 6:3. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Yui Kamiji i Jordanne Whiley, dzięki wygranej 6:2, 6:7(3), 6:2 odniesionej nad Marjolein Buis i Jiske Griffioen. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Andrew Lapthorne wraz z Davidem Wagnerem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Dylana Alcotta i Lucasa Sithole wynikiem 6:4, 6:4.

Todd Woodbridge i Mark Woodforde wygrali w rozgrywkach legend mężczyzn z Jonasem Björkmanem i Thomasem Enqvistem 4:6, 6:2, 13–11. Nicole Bradtke i Rennae Stubbs zwyciężyły w turnieju legend kobiet.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Marija Kirilenko
  Nadieżda Pietrowa
  Urszula Radwańska
  Jamie Hampton
  Nicolás Almagro
  Janko Tipsarević
  Viktor Troicki
  Brian Baker
  Jürgen Zopp
  Jürgen Melzer

Dzikie karty 
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Eugenie Bouchard /  Samuel Groth
  Ajla Tomljanović /  James Duckworth
  Donna Vekić /  Thanasi Kokkinakis
  Arina Rodionowa /  Nick Kyrgios
  Storm Sanders /  Chris Guccione
  Jarmila Gajdošová /  Matthew Ebden
  Olivia Rogowska /  John-Patrick Smith

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2014.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2014